Открытый чемпионат Италии по теннису 2020 в женском одиночном разряде — ежегодный женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в Риме (Италия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии Турниров WTA Premier 5 с призовым фондом более 2 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде. В текущем году из-за пандемии COVID-19 турнир проходил с 14 по 20 сентября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 31 августа 2020 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Элизабетта Кочаретто
  Камила Джорджи
  Ясмне Паолини
  Винус Уильямс
  Вера Звонарёва
Теннисисты, имеющие особое приглашение на турнир:
  Виктория Азаренко
Теннисисты, победители квалификации:
  Ирина-Камелия Бегу
  Анна Блинкова
  Алёна Большова
  Мисаки Дои
  Кайя Йуван
  Дарья Касаткина
  Данка Ковинич
  Аранча Рус
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Официальный сайт турнира